Koettlitz ist der Familienname von:
 Reginald Koettlitz (1860–1916) britischer Mediziner und Polarforscher

Sonstiges:
 Koettlitz-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Koettlitz-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika